Ivan Erazem Tattenbach (roman) je lahko:

 Ivan Erazem Tatenbah (roman) zgodovinski roman Josipa Jurčiča 
 Tatenbah (povest) zgodovinska povest Ožbolta Ilauniga 
 Erasmus Tattenbach (roman) zgodovinski roman Franza Isidorja Proschka